Кондаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кондаково — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Кондаково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Кондаково — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Кондаково — исторический район (слобода) в Ярославле.